Sideshow (EP) - álbum promocional do álbum Show da banda britânica The Cure
Sideshow (canção) - do grupo de R&B e Soul music norte-americano Blue Magic
Windows SideShow - tecnologia criada pela Microsoft para o Windows Vista

Desambiguação